Koororsuaq bezeichnet:
 Koororsuaq (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Koororsuaq (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland